Ukraina wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1996 roku na igrzyskach w Atlancie i od tamtej pory Ukraina wystartowała na wszystkich letnich igrzyskach. Najwięcej medali (po 23) zdobyła na igrzyskach w 1996 i 2000 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!